Ochiai (jap. ) bezeichnet:
 eine ehemalige Kleinstadt in der Präfektur Tokio: Ochiai (Tokio) (heute: Shinjuku)
 eine ehemalige Kleinstadt in der Präfektur Okayama: Ochiai (Okayama) (heute: Maniwa)
 den früheren Namen der heute russischen Stadt auf Sachalin: Dolinsk
 eine Poststation der Nakasendō: heute Nakatsugawa

Ochiai ist der Familienname folgender Personen:

 Ochiai Eiji (1898–1974), japanischer Pharmakologe
 Hiromitsu Ochiai (* 1953), japanischer Baseballspieler und -trainer
 Hiroshi Ochiai (* 1946), japanischer Fußballspieler
 Masayuki Ochiai (* 1981), japanischer Fußballspieler
 Masumi Ochiai (* 1989), japanische Sängerin in der Band D.D.D
 Ochiai Naobumi (1861–1903), japanischer Lyriker und Literaturwissenschaftler
 Nobuhiko Ochiai (* 1942), japanischer Journalist und Autor
 Ochiai Yoshiiku (1833–1904), japanischer Maler
 Shota Ochiai (* 2002), japanischer Fußballspieler
 Yurika Ochiai (* 1979), japanische Synchronsprecherin; siehe Yurina Hase